Оболо́нь () — историческая местность на севере Киева, расположенная на правом берегу Днепра. Название происходит от древнерусского слова болонь, болоние, что означает «заливной луг», «низкий, заливаемый водой берег реки».

История 
Оболонь упоминается в летописях с 1096 года в связи с отражением нападений кочевников и княжескими междоусобицами. В древности заливные луга Оболони использовались под пастбища. На территории района были обнаружены остатки раннеславянских поселений I века до н. э. — II века н. э.

Наиболее древнее пойменное поселение Киева Луг I занимало песчаную дюну к северу от впадения Сырецкого ручья в Почайну и функционировало в эпоху неолита-бронзы. Немного севернее на сходной дюне найдено раннеславянское поселение Луг IV.

Археологические материалы свидетельствуют, что ранние славяне имели высокий для своего времени уровень жизни. Они добились совершенства в изготовлении изделий из бронзы, железа и керамики. Древние жители Оболони вели активные обменные связи с античными городами Северного Причерноморья.

В средние века земли Оболони стали настолько престижными, что их стремились заполучить многие. Мало того в спорах за границы наделов доходили не только до судебного разбирательства, а и до рукоприкладства. Чтобы решить земельные конфликты приходилось вмешиваться первым лицам державы. Справедливость на Оболони наводили гетманы Богдан Хмельницкий и Иван Мазепа, цари Алексей Михайлович и Пётр I. Иногда мещане и купцы использовали Оболонь для переправки контрабанды. В 1774 году на заставе возле Иорданского озера были задержаны мещане Блистовойцев и Католиченко, пытавшиеся незаконно провезти в Киев французское вино.

В конце XIX — начале XX века Оболонь была обширным лугом со множеством озёр (самое крупное из них — Иорданское). На Оболони бывал молодой Александр Куприн. Он написал интересные очерки для киевской газеты «Жизнь и искусство». Один из них — «Оболонское разорение» был напечатан в 1895 году.

С 1970 года на Оболони начинает строиться жилой массив. Основная застройка выполнена в 1973—1980 годах. Авторы проекта — архитекторы Г. М. Слуцкий, Ю. А. Паскевич, Л. И. Филенко и другие. При планировании массива большое внимание уделялось природным условиям местности. Массив застроен в основном 9- и 16-этажными домами и спланирован по особому, сотообразному плану: микрорайоны по форме напоминают соты. В каждом микрорайоне — детские сады, школы, универсамы, имеется два кинотеатра. Интересна также система бюветов, которые с 2000-х годов есть в каждом микрорайоне.

На этой территории был построен пивоваренный завод, получивший название «Оболонь». Район был соединён с центром линией метрополитена: в 1980 году были сданы в эксплуатацию станции «Петровка» (с 2018 года — «Почайна») и «Проспект Корнейчука» (переименована в «Оболонь»), в 1982 году — «Минская» и «Героев Днепра».

Во время второго периода застройки (с 2000 года) на Оболони появились новые, более высотные (22-25 этажей) комфортабельные жилые дома, построенные, в основном, ближе к Днепру. Оболонь стала считаться привлекательным жилым районом.

В 1990 году был открыт яхт-клуб для детей и взрослых (ранее называвшийся СДЮСШОР — специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по парусному спорту г. Киева). Прибрежная часть Оболони является популярной зоной отдыха среди киевлян. На Оболони есть три залива: Оболонь, Собачье Устье и Наталка (небольшой).

Проспекты и улицы 
Основные магистрали Оболони — проспекты Оболонский и Владимира Ивасюка.
Улицы: Героев Украины, Героев полка "Азов", Левка Лукьяненко, Зои Гайдай, Александра Архипенка, Иорданская.
Богатырская улица, на которой расположен пивзавод «Оболонь», является границей района Оболонь (но не административного Оболонского района).

См. также 
 Тоннель под Днепром

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт районной администрации
 Интересная Оболонь